Gymnázium Sázavská s.r.o. je čtyřleté a osmileté soukromé gymnázium se všeobecným zaměřením na pražských Vinohradech se statutem fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Školní vzdělávací program „Stoupáme výš, vidíme dál!“ klade důraz na rozvíjení poznatků, kompetencí a dovedností, výuku cizích jazyků, projektovou výuku a počítačovou gramotnost.

Historie 
Budova školy byla postavena v letech 1959–1961 na místě válkou těžce poškozené Vinohradské synagogy. Na realizaci stavby se podílel i bývalý hokejový reprezentant a dvojnásobný mistr světa Ing. Bohumil Modrý, perzekvovaný během politických procesů v 50. letech 20. století. Do roku 2002 v budově sídlila Základní škola Sázavská, postupné uvolňování kapacity žáků na obvodu vedlo Městskou část Praha 2 k rozhodnutí vyhlásit konkurz na umístění gymnázia. Z něj vyšla úspěšně koncepce PaedDr. Růženy Preissové a Jiřího Němečka, jinak zřizovatelů Gymnasia Jižní Město (od roku 1992). Gymnázium Sázavská vzniklo původně jako pobočka Gymnasia Jižní Město, v roce 2006 získalo právní subjektivitu a osamostatnilo se. Ve školním roce 2013/14 poprvé otevřelo vedle čtyřletého i první ročník osmiletého studia.

Současnost 
Gymnázium realizuje řadu projektů přesahující rámec školy. Jedná se o menší studentské projekty, např. Vinohradská synagoga, studentská divadelní představení, Ekologický a geobotanický výzkum života v okolí potoka Botiče, studentské volby, recesistická akce Sázavský Tygr atd. i o projekty většího rozsahu podporované Městskou částí Praha 2 (Stopy vinohradských židů, Klíč do Prahy 2 nebo z Operačního projektu Praha Adaptabilita. Gymnázium Sázavská zmodernizovalo a zkvalitnilo výuku díky zapojení do projektů Otevřená mysl, JASAN (Jazykové souvislosti angličtiny a němčiny), mezinárodního projektu Comenius. Pro žáky základních škol Gymnázium Sázavská pořádá kurz finanční gramotnosti.

Certifikáty 
Gymnázium Sázavská je držitelem ratingu A udělené certifikační společností International Education Society (IES). Od května 2009 je škola také držitelem Certifikátu kvality soukromých škol, který jí udělilo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Od roku 2011 je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Související články 
 Seznam středních škol v Česku

Externí odkazy 
 
 www.sazavska.cz – oficiální stránky školy

Sázavská
Školy na Vinohradech (Praha 2)
Školy založené roku 2002